José Plácido de Castro - um político e militar brasileiro;
 Plácido de Castro (Acre) - um município do Brasil.
 Plácido de Castro Futebol Club - um clube de futebol do Brasil.

Desambiguação